Dietershofen ist der Ortsname von

 Dietershofen bei Illertissen, Ortsteil der Gemeinde Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Dietershofen (Kirchensittenbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Dietershofen (Meßkirch), Ortsteil der Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Dietershofen bei Babenhausen, Ortsteil der Gemeinde Oberschönegg, Landkreis Unterallgäu, Bayern